La palabra Hueva puede referirse a:
 Hueva (Guadalajara), localidad y municipio de la provincia de Guadalajara, España.
 Hueva (gastronomía), masa comestible de huevos de peces y otros animales marinos.
 Una variedad de hachís de alta calidad.
 Pereza o falta de ganas de hacer algo.